Crimea puede referirse a:

Geografía 
 Península de Crimea, península ubicada en el este de Europa, entre el mar Negro y el de Azov.

Estados

Entidades territoriales actuales 
 República de Crimea, república de Rusia constituida el 18 de marzo de 2014, situada en la península homónima.
 Distrito federal de Crimea, distrito federal de Rusia constituido el 21 de marzo de 2014, situado en la península homónima. Incluye tanto a la República de Crimea como a la ciudad de Sebastopol.
 República Autónoma de Crimea, república autónoma de Ucrania, sin control efectivo, que reclama la soberanía sobre el sujeto federal ruso.

Entidades territoriales desaparecidas 
 Kanato de Crimea, kanato vasallo del Imperio otomano entre 1478 y 1774.
 República Popular de Crimea, república popular soberana declarada independiente en diciembre de 1917 y disuelta en enero de 1918.
 República Soviética Socialista de Táurida, intento fallido de establecer una república soviética al sur de Rusia (19 de marzo de 1918 a 30 de abril de 1918).
 Gobierno Regional de Crimea, gobierno durante la ocupación de Crimea por parte del Imperio Alemán de 1918 a 1919.
 República Autónoma Socialista Soviética de Crimea, república autónoma de la República Socialista Soviética de Rusia entre 1921 y 1945, y entre 1991 y 1992.
 Óblast de Crimea, óblast de la Unión Soviética entre 1945 y 1991.

Astronomía 
 El asteroide (1140) Crimea, nombrado así por la península homónima del este de Europa.